Ве́генер () — немецкая фамилия и топоним.

Фамилия 
 Вегенер, Александр Николаевич (1882—1927) — русский военный воздухоплаватель, военный лётчик и инженер, авиаконструктор, начальник Главного аэродрома, первый начальник ВВИА им. Н. Е. Жуковского.
 Вегенер, Альфред Лотар (1880—1930) — немецкий геолог и метеоролог, создатель теории дрейфа материков.
 Вегенер, Вильгельм (1895—1944) — немецкий генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
 Вегенер, Вольфганг (1875—1956) — немецкий военно-морской деятель, вице-адмирал
 Вегенер, Герда (1889—1940) — датская художница и график.
  — дрезденский живописец.
 Вегенер, Каспар Фредерик (C.F. Wegener; 1802—1893) — датский историк.
 Вегенер, Оскар Эмильевич (1851—не ранее 1920) — русский архитектор, известен своими работами в Крыму.
  — шведский фотограф, работавший в Париже.
 Вегенер, Пауль (1874—1948) — немецкий актёр и режиссёр, один из основоположников киноэкспрессионизма.
 Вегенер, Пауль (1908—1993) — немецкий политический деятель, гауляйтер.
 Вегенер, Фридрих (1907—1990) — немецкий врач, известен открытием болезни, названной его именем.
 Вегенер, Эйнар Магнус Андреас (1882—1931) — известный датский художник-пейзажист. После смены пола известен как Эльбе, Лили.

Топонимы 
 Вегенер — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Вегнер
 Гранулёматоз Вегенера

Примечания